Daisuke Takahashi (Fukuoka, 18 de setembro de 1983) é um futebolista profissional japonês, atacante, milita no Cerezo Osaka.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Cerezo Osaka